Labatt Tankard 2008 Men's Provincial Championships – Mistrzostwa Wyspy Księcia Edwarda Mężczyzn w Curlingu 2008, zawody składały się z dwóch części Open Playdowns i Final Eight.

Turniej rozegrano w Crapaud na lodowisku Crapaud Community Curling Club, w dniach 5 lutego-10 lutego. W rundzie finałowej grało osiem drużyn, które zakwalifikowały się z Labatt Tankard 2008 Open Playdowns, 7 z nich pochodziło ze stolicy wyspy - Charlottetown.

Mistrzem prowincji została drużyna pod przewodnictwem Petera Gallanta, reprezentowała ona również prowincję na Tim Hortons Brier 2008. Zajęli tam 9. miejsce.



Drużyny

Wyniki

Klasyfikacja

Play-off

Finał
10 lutego 2008, 15:00

Półfinał
10 lutego 2008, 10:00

1-2
9 lutego 2008, 19:00

3-4
9 lutego 2008, 19:00

Tie Breaker
9 lutego 2008, 14:00

Round-Robin

Sesja 1.
5 lutego 2008, 19:00

Sesja 2.
6 lutego 2008, 14:00

Sesja 3.
6 lutego 2008, 20:00

Sesja 4.
7 lutego 2008, 14:00

Sesja 5.
7 lutego 2008, 19:00

Sesja 6.
8 lutego 2008, 14:00

Sesja 7.
8 lutego 2008, 19:00

Zobacz też 
 Labatt Tankard 2008 Open Playdowns

Bibliografia 
Oficjalna strona internetowa Labatt Tankard 2008, PEI Curling Association 

2008
2008 w curlingu